|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Nasdaq-100 Open) van 2004 vond plaats van woens­dag 24 maart tot en met zaterdag 3 april 2004 in de Amerikaanse stad Miami. Het was de twintigste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2004. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel

Toernooisamenvatting 
Het toernooi was sterk bezet – 31 speelsters uit de top 40 hadden zich ingeschreven.

De Amerikaanse titelverdedigster Serena Williams had sinds Wimbledon 2003 niet aan toernooien deelgenomen, als gevolg van een knie-operatie. Op grond van Protected Ranking werd zij als eerste geplaatst.

Williams slaagde erin, haar titel te verlengen. In de finale versloeg zij de als vijfde geplaatste Russin Jelena Dementjeva in twee sets. Williams wist voor de derde keer op rij het toernooi van Miami op haar naam te schrijven. Het was haar 24e WTA-titel, de eerste van 2004.

Dit toernooi wordt gekenmerkt doordat het de eerste ontmoeting van Serena Williams met de, op dat moment, zestienjarige Maria Sjarapova was. Dit treffen vond plaats in de vierde ronde, en werd in het voordeel van Williams beslecht.

De Belgische Els Callens strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Liezel Huber en Magdalena Maleeva hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Huber speelde samen met Ai Sugiyama – zij waren het derde reekshoofd en bereikten de kwartfinale. Maleeva en Katarina Srebotnik strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, bereikte de kwart­finale. Daarin 
werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als zesde geplaatste duo Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy won het toer­nooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Russische koppel Svetlana Koeznetsova en Jelena Lichovtseva in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Russin Petrova had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Shaughnessy ook drie.

De Belgische Els Callens en Meilen Tu (VS) strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Miami 2004
Miami